Palazzo Campana pode referir-se a um dos seguintes palácios italianos:
Palazzo Campana (Colle di Val d’Elsa)
Palazzo Campana (Turim)

Desambiguação